Weißes Roß oder Weißes Ross steht für:

 Weißes Roß (Braunschweig), Gaststätte in Braunschweig
 Weißes Roß (Immeldorf), Musikkneipe, zugleich denkmalgeschütztes Gebäude
 Weißes Ross (Klagenfurt), Gebäude in Klagenfurt
 Gasthaus Weißes Roß (Dinkelsbühl), Bayern
 Gasthof „Weißes Roß“, Gasthof in Radebeul, Sachsen
 Apotheke Weißes Roß, Apotheke in Radebeul, Sachsen
 Haltepunkt Weißes Roß, Haltepunkt der Lößnitzgrundbahn
 Weißes-Ross-Entscheidung, Urteil des BGH im Gesellschaftsrecht

Zum Weißen Roß oder Zum Weißen Ross steht für

 Zum Weißen Roß (Bad Liebenwerda) in Bad Liebenwerda
 Gasthof Zum Weißen Roß (Eichfeld) in Eichfeld
 Gasthaus Zum Weißen Roß, Gebäude in Darmstadt
 Zum Weißen Ross (Roman), Roman von George Simenon (1938)

Siehe auch:
 Hotel Weißes Roß
 Weißes Rössl
 Im weißen Rößl (Begriffsklärung)